Meerkoet
Waterhoen
Kaaiman, Surinaamse benaming als de kaaiman gegeten wordt. 
Consumptiekip die door het inspuiten van water kunstmatig zwaarder is gemaakt
De Waterkip, een zwem- en waterpolovereniging uit Barneveld.